Delta Telescopii (δ Tel) puede referirse a dos distintas estrellas en la constelación de Telescopium:

 Delta1 Telescopii (δ1 Tel), estrella binaria blanco-azulada de magnitud 4,92.
 Delta2 Telescopii (δ2 Tel), estrella de magnitud 5,07.